Александр Николаевич Афанасьев:
 Афанасьев, Александр Николаевич (1826—1871) — исследователь духовной культуры славянских народов, историк и литературовед.
 Афанасьев, Александр Николаевич (1894—1950) — советский военный деятель, генерал-майор.